Кара-Кала:

 Махтумкули (город) — город в Туркмении. Ранее назывался Кара-Кала.
 Кара-Кала (село) — бывшее армянское село, ныне в Турции.